plafon – rodzaj ozdoby sufitowej
 plafon – jedna z dawnych odmian brydża
 plafon taryfowy – określona ilość lub wartość towarów w przywozie na wspólnotowy obszar celny, dla których ustanowiono obniżone stawki celne